Die Abkürzung LHE steht für:

 (Fixed) Limit Hold'em, eine Poker-Variante, siehe Texas Hold’em
 Light, Heat & Energy, eine Methode zur Haarentfernung und Hautverjüngung, siehe: LHE-Therapie
 Allama Iqbal International Airport, IATA-Code des Flughafens in Lahore

LHE